McCreery ist der Familienname folgender Personen:

 David McCreery (* 1957), nordirischer Fußballspieler und -trainer
 Richard McCreery (1898–1967), britischer General
 Scotty McCreery (* 1993), US-amerikanischer Country-Sänger
 Thomas C. McCreery (1816–1890), US-amerikanischer Politiker
 Walter McCreery (1871–1922), US-amerikanischer Polospieler 
 Wayman McCreery (1851–1901), US-amerikanischer Karambolagespieler, Erfinder und Komponist

Siehe auch:
 Jim McCrery (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 McCreary